Arthur Antunes Coimbra Junior (ur. 15 października 1977) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika.

Kariera piłkarska 
Od 1997 do 2003 roku występował w Fluminense FC, CFZ do Rio, New England Revolution i Sagan Tosu.

Bibliografia 
ogol.com

Brazylijscy piłkarze
Urodzeni w 1977
Piłkarze Fluminense FC
Piłkarze New England Revolution
Piłkarze Sagan Tosu